Francesco Caldogno – funzionario e militare italiano (m. 1608)
Francesco Caldogno – funzionario e militare italiano, nipote del precedente (m. 1638)
Francesco Bernardino Caldogno – letterato (n. 1497)